Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек (до 16 лет) в Дивизионе «В»  проходил в столице Эстонии Таллине. Призёры чемпионата, сборная Литвы, Болгарии и Латвии, получили право в следующем году выступить в Дивизионе «А».

Первый этап

Группа A

Группа В

Группа С

Группа D

Группа G (за 13 — 15-е места)

Второй этап 
Учитываются результаты встреч команд на первом этапе в своих группах (отмечены пунктиром)

Группа Е

Группа F

Игры за 9 −12-е места

Игры Плей-офф

Игры за 5-8-е места

ФИНАЛ

Итоговое положение 
 1.  Литва — попадание в «Дивизион А»
 2.  Болгария — попадание в «Дивизион А»
 3.  Латвия — попадание в «Дивизион А»
 4.  Португалия
 5.  Польша
 6.  Украина
 7.  Словения
 8.  Финляндия
 9.  Израиль
 10.  Люксембург
 11.  Дания
 12.  Белоруссия
 13.  Эстония
 14.  Румыния
 15.  Норвегия

Ссылки 
Статистика чемпионата Европы — дивизион В

2012
2012 год в баскетболе